Mužská dvouhra Kremlin Cupu 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený Rus Karen Chačanov, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Ital Andreas Seppi.

Český kvalifikant Lukáš Rosol, figurující na 156. místě žebříčku, porazil v úvodním kole dvouhry světovou šestapadesátku Juana Ignacia Londera z Argentiny, když v tiebreaku druhé sady odvrátil mečbol. Dočkal se tak první výhry v hlavní soutěži turnaje na okruhu ATP Tour 2019.

Vítězem se stal šestý nasazený, moskevský rodák Andrej Rubljov, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou sedmičku Adriana Mannarina po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Mannarino odešel jako poražený finalista z osmého z devíti odehraných zápasů o titul.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2019